Vladimir Frolov (1874-1942), peintre-mosaïste russe ;
 Vladimir Frolov (?-2022), militaire russe.